Paya, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Patronymes 
 Farid Paya (né en 1947) : un metteur en scène et auteur dramatique français ;
 Jorge Payá (né en 1963) : un joueur de water-polo espagnol.

Toponymes

Paya I : un village du département du Boumba-et-Ngoko de la région de l'Est ;
 Paya II : un village du département du Boumba-et-Ngoko de la région de l'Est.

Paya : une municipalité située dans le département de Boyacá ;
 Parc national naturel de La Paya : un parc national du département de Putumayo.

Paya : un village du kota de Sabang.

Rosario de Paya : capitale de la paroisse civile d'Arevalo Aponte de la municipalité de Santiago Mariño de l'État d'Aragua.

Autres 
 la bataille de Paya : un affrontement en 1819 à proximité de Paya, en Colombie ;
 le paya : une langue amérindienne du Honduras ;
 les Paya : un peuple de fiction du film Sur la piste du Marsupilami ;
 paya, un épithète dans la classification linnéenne, possiblement en rapport avec le parc national colombien de La Paya, comme pour l'espèce :
 Nopsma paya : une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Caponiidae.

Voir aussi 
 Payas, pseudonyme du peintre haïtien Pierre-Sylvain Augustin.

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports